Дже́ннифер Джеймс (), настоящее имя — Дже́ннифер Мари́ Ре́йнольдс (; род. , муниципальный район , Большой Манчестер, Англия, Великобритания) — английская актриса.

Биография 
Дженнифер Мари Рейнольдс родилась 3 декабря 1977 года в Уигане (графство Ланкашир, Англия, Великобритания). Родители Дженнифер развелись в 1980 году. Она окончила «St Edmund Arrowsmith» и «Rose Bruford College».

Карьера 
Дженнифер дебютировала в кино в 2000 году, сыграв роль Джины Грегори из телесериала «Coronation Street», в котором она снималась до 2002 года.

Также Дженнифер известна ролями Ким Спайсер из телесериала «Дэлзил и Пэскоу» (2006—2007) и Рути из телесериала «Бесстыдники» (2012).

Всего Дженнифер сыграла в 9-ти фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 12 мая 2001 года Дженнифер замужем за актёром  (род.1972). У супругов есть двое детей — сын Джек Александр Бордман (род.20.03.2004) и дочь Скарлетт Мари Бордман (род.17.04.2010).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании